

Denkmäler 

|}

Ehemalige Denkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Nieheim

Weblinks 

!
Nieheim
Baudenkmaler Nieheim